Це список значимих людей, що померли 2013 року, упорядкований за датою смерті. Під кожною датою перелік в алфавітному порядку за прізвищем або псевдонімом.

Смерті значимих тварин та інших біологічних форм життя також зазначаються тут.

Типовий запис містить інформацію в такій послідовності:
 Ім'я, вік, країна громадянства і рід занять (причина значимості), встановлена причина смерті і посилання.

Жовтень

31 жовтня 
 Бруно Бертані, 78, італійський архієпископ, секретар Папської ради з інтерпретації законодавчих текстів, 1994—2007)
 Жерар де Вільє, 83, французький письменник та журналіст
 Завойський Аркадій Федорович, 91, міністр культури Удмуртської АРСР (1965—1976)
 Тревор Клетц, 91, британський хімічний інженер, розробник методики HAZOP
 Кузьмич Олексій Васильович, 68, білоруський художник
 Андрес Нарваса, 84, філіппінська юрист, головний суддя Верховного суду Філіппін (1991—1998)

30 жовтня 
 Алексєєв Василь Гаврільєвіч, 75, російський політик, міністр охорони природи Якутії (1994—2006)
 Раїс Буранбай, 53, башкирський архітектор та живописець, член Спілки архітекторів Росії
 Кудюков Ігор Савич, 75, заслужений тренер СРСР з важкої атлетики.
 Левітін Валерій Юлійович, 52, російський фотограф, фотокореспондент РИА Новости
 Дейв Макфарлейн, 46, шотландський футболіст («Рейнджерс», «Кілмарнок»)
 Майкл Палмер, 71, американський письменник та сценарист («Крайні заходи»)
 Френк Весс, 91, американський джазовий саксофоніст, флейтист

29 жовтня 
 Аллаль Бен-Касу, 71, марокканський футбольний воротар
 Керер Рудольф Ріхардович, 90, радянський та російський піаніст, педагог
 Анка Петреску, 64, румунська архітектор, автор проекту Палацу Парламенту, наслідки ДТП
 Соколова Аріадна Леонідівна, 88, радянська та російська живописець, заслужений художник Російської Федерації
 Грем Старк, 91, англійський актор («Рожева пантера», «Казино „Рояль“»)

28 жовтня 

 Юніс Казембе, 61, малавійський політик, міністр промисловості та торгівлі (2009—2012), міністр освіти (2012—2013)
 Корбаков Володимир Миколайович, 91, художник, дійсний член Російської академії мистецтв, народний художник Росії
 Тадеуш Мазовецький, 86, польський політик, один з лідерів руху «Солідарність» та перший посткомуністичний прем'єр-міністр Польщі
 Бубуйна Орузбаева, 88, киргизький тюрколог, академік Національної академії наук Киргизької Республіки
 Олександр Тіянич, 64, сербський журналіст, генеральний директор «Радіо та телебачення Сербії»
 Раджендра Ядав, 84, індійський письменник та перекладач російської та французької літератури

27 жовтня 

 Ноель Деверн, 67, ірландський політик, міністр освіти (1991—1992)
 Кривицький Микола Олексійович, 57, російський авіаконструктор
 Луїджі Маньї, 85, італійський сценарист та режисер, лауреат Венеціанського кінофестивалю, 1995)
 Лу Рід, 71, американський рок-музикант, поет, вокаліст та гітарист, автор пісень, один із засновників та лідер рок-групи The Velvet Underground
 Хажиєв Різван Закірханович, 73, російський журналіст та письменник, голова Спілки журналістів Республіки Башкортостан (1990—1996)

26 жовтня 
 Гавриїл (де Вільдер), 67, єпископ Константинопольської Православної церкви, архієпископ Команський, керуючий Західноєвропейським екзархатом російських парафій Константинопольського Патріархату, 2003—2013)
 Ел Джонсон, 65, американський співак
 Матросова-Зибіна Людмила Єгорівна, 58, голова Союзу російських освітніх та благодійних товариств в Естонії
 Шиков Олександр Костянтинович, радянський та російський фізик

25 жовтня 
 Артур Данто, 89, американський філософ та теоретик мистецтва
 Девенпорт, Найджел, 85, англійський актор
 Юліан Жолнеркевич, 82, польський ксьондз, капелан профспілки «Солідарність»
 Мурашов Едуард Васильович, 75, актор, режисер та художник Російського драматичного театру Литви
 Гел Нідем, 82, американський актор, режисер та сценарист, лауреат Почесного «Оскара», 2012)
 Ампаро Солер Леаль, 80, іспанська актриса
 Марсія Воллес, 70, американська актриса, лауреат премії «Еммі»; ускладнення після раку молочної залози
 Фуряєв Геннадій Іванович, 76, колишній бригадир комплексної бригади будівельного управління № 8 тресту «Камчатрибстрой», Герой Соціалістичної Праці
 Білл Шерман, 87, американський баскетболіст, п'ятиразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації

24 жовтня 
 Банк Михайло Григорович, 84, російський піаніст, диригент та педагог, народний артист Росії
 Гмиря Сергій Петрович, 59, український політичний діяч, народний депутат Верховної Ради України 2, 3 та 4 скликань
 Манна Дей, 94, індійський співак
 Уткур Ісламов, 80, узбецький археолог та історик, доктор історичних наук, дійсний член Академії наук Узбекистану
 Адольф Кяйс, 68, естонський продюсер та режисер
 Ана Берта Лепе, 80, мексиканська акторка
 Гігантський Джордж, 7, найбільший пес у світі, занесений до книги рекодів Гіннеса
 Петров Юрій Володимирович, 74, керівник Адміністрації Президента Російської Федерації (1991—1993)
 Рябцев Анатолій Семенович, 72, радянський та казахстанський воєначальник, генерал-лейтенант, командувач 40-ю армією (1991—1992), перший заступник міністра оборони Казахстану (1992—1994)
 Сомдет Пхра Наянасамвара, 100, верховний паріарх Таїланду
 Фадєєв Василь Митрофанович, 63, український хокеїст та спортивний діяч, директор Сокола, заслужений тренер України, ініціатор державної програми «Хокей України»
 Цебеков Анатолій Очир-Горяевіч, 74, російський хоровий диригент, засновник та художній керівник Державного хору Калмикії, заслужений діяч мистецтв Росії та Калмицькій АРСР
 Маноло Ескобар, 82, іспанський співак; рак

23 жовтня 
 Ентоні Каро, 89, британський скульптор; серцевий напад
 Гіпі Майо, 62, американський гітарист («Dr. Feelgood», «The Yardbirds») та автор пісень
 Митрушина Тетяна Георгіївна, 65, радянська та російська кіноакторка, заслужена артистка Росії
 Писарський Євген Гаврилович, 94, заслужений архітектор Киргизстану
 Сатаєв Каргамбай Рахімжанович, 74, казахський актор театру та кіно, народний артист Казахської РСР, батько казахського актора та режисера Ахана Сатаєва

22 жовтня 
 Айвар Бризі, 51, латвійський рок-музикант («Līvi», «Neptūns», «Leģions»)
 Ерванд Енгибарян, 30, вірменський актор; ДТП
 Френкі Леаль, 26, мексиканський боксер; травма головного мозку
 Немиров Борис Степанович, 79, радянський яхтсмен, керівник першого в історії радянського парусного спорту навколосвітнього походу
 Урушадзе Леван — грузинський історик, співробітник музею російської окупації Грузії; ДТП
 Ласло Фюр, 82, угорський політик та історик, перший міністр оборони посткомуністичної Угорщини (1990—1994)

21 жовтня 
 Акім Яків Лазарович, 89, радянський та російський поет
 Керін Джордан, 37, південноафриканський футболіст («Окленд Сіті»); рак
 Заїкін Дмитро Олексійович, 81, радянський льотчик, член першого загону космонавтів СРСР
 Ірма Лосано, 70, мексиканська актриса
 Петраков Андрій Олександрович, 37, російський хокеїст («Металург» Магнітогорськ), дворазовий чемпіон Росії, 1999, 2001) і Євроліги, 1999, 2000)
 Джейк Рі, 92, північноірландський професійний гравець у снукер
 Салій Олександр Іванович, 61, депутат Державної думи РФ другого та третього скликань (1995—2003) від КПРФ
 Джанні Феррі, 88, італійський композитор та диригент
 Шолохов Михайло Михайлович, 78, отаман Союзу козаків Області війська Донського, 1990—1991), син письменника М. А. Шолохова

20 жовтня 
 Йованка Броз, 89, третя дружина маршала Йосипа Броза Тіто, перша леді Югославії (1953—1980)
 Гіляров Олексій Меркурійович, 70, російський еколог, гідробіолог, публіцист, професор біологічного факультету МГУ, член-кореспондент РАПН (1994), доктор біологічних наук
 Димитр Гочев, 70, болгарський режисер
 Джамалул Кірам III, 75, титулярний султан Сулу, 1983—1990, 2012—2013)
 Кармен Роман Романович, 80, радянський та російський телевізійний оператор, син фронтового кінооператора Р. Л. Кармена
 Лоуренс Клейн, 93, американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки, 1980)
 Імре Надь, 80, угорський п'ятиборець
 Микола (Месіакаріс), 89, архієпископ Афінський та всієї Греції грецької старостильних юрисдикції ІСЦ Греції «матфеевци» (2003—2013)
 Йогіндер Сінгх, 81, кенійський ралійний автогонщик, триразовий переможець Ралі Сафарі, 1965, 1974, 1976)
 Авраам Цукерман, 98, ізраїльський рабин, один з лідерів релігійного сіонізму

19 жовтня 
 Жорж Декріер, 83, французький актор
 Рональд Джексон, 73, американський джазовий барабанщик та композитор, піонер авангардного джазу, вільного фанку та джаз-ф'южн
 Кейліс-Борок Володимир Ісаакович, 92, російський сейсмолог, академік РАН
 Меденцев,Микола, 61, протоієрей РПЦ, настоятель Покровського храму р. Бєлорєченська, Краснодарського краю; убитий
 Джаккріт Панічпатікум, 40, таїландський стрілець, учасник олімпіад (2008) і (2012) року; вбивство
 Ноель Гаррісон, 79, британський актор, співак
 Цибуленко Віктор Сергійович, 83, радянський спортсмен, Олімпійський чемпіон (1960), бронзовий призер (1956) в метанні списа

18 жовтня 

 Франсіско Арельяно Фелікс, 63, мексиканський наркоділок, один із засновників Тіхуанського картелю; убитий
 Биков Володимир Леонідович, 80, радянський дипломат, Надзвичайний та Повноважний Посол СРСР у Новій Зеландії (1984—1987)
 Фелікс Декстер, 52, британський актор
 Істомін Анатолій В'ячеславович, 69, радянський та російський актор та режисер
 Аллан Стенлі, 87, канадський хокеїст («Нью-Йорк Рейнджерс», «Торонто Мейпл-Ліфс»), чотириразовий володар Кубка Стенлі, 1962, 1963, 1964, 1967)
 Фільштинський Ісаак Мойсейович, 95, російський та радянський історик, літературознавець, сходознавець, арабіст
 Том Фолі, 84, американський політик, спікер Палати Представників Конгресу США (1989—1995)
 Ширяєв Андрій Володимирович, 48, поет; самогубство

17 жовтня 
 Альтшулер Євген Юрійович, 58, російський фізик, професор Саратовського державного технічного університету імені Ю. А. Гагаріна, доктор фізико-математичних наук
 Джамех Джамех, сирійський військовий розвідник, генерал; убитий
 Єрмолаєва Любов Йосипівна, 79, театральний режисер, засновник та художній керівник Омського драматичного театру «Студія» Л. Єрмолаєва, заслужений працівник культури Російської Федерації
 Куканов Юрій Володимирович, 64, російський тренер з жіночого футзалу
 Кобальчинська Романа Романівна, 62 чи 63, український етнограф та мистецтвознавець
 Рене Сімпсон, 47, канадська тенісистка, переможниця міжнародних турнірів Жіночої тенісної асоціації

16 жовтня 
 Альберт Бурлон, 96, французький велогонщик, переможець велогонки Париж — Бурж, 1947)
 Гольдберг Віктор Давидович, 76, будівельник у галузі залізничного транспорту, начальник будівництва залізничних ліній Тюмень — Сургут — Новий Уренгой, Сургут — Нижньовартовськ
 Ед Лотер, 72, американський актор
 Моїсеєв Олександр Павлович, 74, російський уральський письменник та журналіст, краєзнавець, публіцист
 Михайло Оленчук, 82, вояк УПА,

15 жовтня 
 Босенко Григорій Миколайович, 65, молдавський архітектор та графічний дизайнер (про смерть стало відомо цього дня)
 Габдрахманов, Абрар Хаковіч, 78, башкирський композитор
 Арсан Джамал, афганський політик, губернатор провінції Логар; убитий
 Глорія Лінн, 83, американська джазова співачка
 Мухамеджанов Урал Байгунсович, 64, казахстанський політик, голова Мажилісу парламенту Казахстану, 2004—2007, 2008—2012)
 Мухаметзянова Гузель Валеївна, 75, російський педагог та громадський діяч, президент Академії соціальної освіти, доктор педагогічних наук, професор, академік Російської академії освіти
 Ганс Ригель, 90, німецький підприємець, глава фірми «Haribo» (1946—2013)
 Фетцов Володимир Павлович, 66, заслужений тренер Росії з боксу, суддя міжнародної категорії
 Штегман Ігор Павлович, російський диригент, професор Московської державної консерваторії імені П. І. Чайковського, заслужений артист Російської Федерації
 Шон Едвардс, 26, британський автогонщик, син Гая Едвардса; аварія

14 жовтня 

 Астахов Олексій Тихонович, 91, учасник Другої світової війни, останній член екіпажу підводного човна С-13, командиром якої був Олександр Маринеско
 Хосе Борель, 83, аргентинський футболіст
 Веремеєнко Іван Іванович, 75, російський юрист
 Тоні Катань, 71, іспанський фотограф, лауреат , 1997)
 Ларра Ігор Лаврентійович, 41, казахстанський журналіст, кореспондент газети «Свобода слова»; помер після нападу злочинців
 Брюно Метсю, 59, французький футболіст та тренер, головний тренер збірної Сенегалу, 2000—2002)
 Парменов Борис, 61, придністровський поет, композитор, виконавець бардівської пісні, один з авторів тексту Державного гімну ПМР
 Максін Павелл, 98, одна з керівників американської звукозаписної компанії «Motown Records»
 Проскуряков Сергій Германович, 54, російський кінооператор та продюсер
 Солодков Олександр Петрович, 53, ректор Вітебського державного університету імені П. М. Машерова, ДТП

13 жовтня 

 Аросєва Ольга Олександрівна, 87, радянська і російська актриса театру і кіно, народна артистка РРФСР.
 Мартін Древес, 94, німецький пілот-ас, учасник Другої світової війни
 Крашенинников Євген Олексійович, 62, російський юрист, лідер ярославської цивілістичної школи, редактор журналу «Нариси з торговельного права»
 Джо Мерівезер, 59, американський баскетболіст, бронзовий призер чемпіонату світу (1974)
 Анджела Молдован, 86, румунська фольклорна та оперна співачка, кавалер Ордена Зірки Румунії
 Олійниченко Галина Василівна, 85, радянська та російська оперна співачка, солістка Великого театру, 1957—1981), народна артистка РРФСР
 Покровський Микола Миколайович, 83, російський історик, академік РАН
 Янасе Такасі, 94, японський дитячий письменник, автор коміксів про Ампанмана

12 жовтня 

 Оскар Іхуелос, 62, американський письменник, лауреат Пулітцерівської премії
 Ульф Лінде, 84, шведський письменник, директор музею та критик-мистецтвознавець, член Шведської академії, крісло № 11)
 Марцевич Едуард Євгенович, 76, радянський та російський актор Малого театру та кіно, народний артист РРФСР
 Силантьєв Володимир Валентинович, 55, мер Желєзноводська; ДТП
 Джордж Гербіґ, 93, американський астроном (Об'єкт Гербіґа—Аро, Зірки Гербіґа (Ae/Be))

11 жовтня 
 Марія де Віджота, 33, іспанська автогонщиця
 П'єр Массимі, 78, французький актор («Тріумф Михайла Строгова», «Графиня де Монсоро»)
 Еріх Прібке, 100, гауптштурмфюрер військ СС, нацистський злочинець, учасник масового вбивства в Ардеатінських печерах
 Вахід Ель-Сафі, 91, ліванський співак
 Сарія Офір, 61, полковник ЦАХАЛ у відставці, один із засновників спецпідрозділу «Шальдаг» Армії оборони Ізраїлю, убитий арабськими терористами у власному будинку в поселенні Брош-Бікан поблизу Хеврона

10 жовтня 

 Даніель Дюваль, 68, французький актор та режисер
 Єгоров Анатолій Олександрович, 82, радянський хокеїст («Спартак» Москва, «Динамо» Москва), чемпіон СРСР (1954), багаторазовий призер чемпіонату СРСР
 Скотт Карпентер, 89, американський астронавт і дослідник океану.
 Ян Кунемунд, 51, гітаристка американської хард-рок гурту «Vixen»; рак
 Лозаненко Костянтин Фролович, 89, ветеран Німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу, 1943)
 Вільфред Мартенс, 76, бельгійський політик
 Кумар Паллана, 94, індійський актор
 Алібек Рустамов, 81, узбецький мовознавець та літературознавець, дійсний член Академії наук Узбекистану
 Казем Саріхані, 35, іранський дзюдоїст, чемпіон Азії (2000)

9 жовтня 

 Андрюнін Сергій, український режисер
 Норма Бенгелл, 78, бразильська актриса («Виконавець обітниці»)
 Алас Жайнаков, 52, киргизький композитор та співак, народний артист Киргизстану
 Стенлі Кауффман, 97, американський журналіст та кінокритик, понад півстоліття працював на журнал The New Republic
 Вілфрід Мартенс, 77, прем'єр-міністр Бельгії, 1979—1981, 1981—1992), один із засновників (1976) і лідер (1990—2013) Європейської народної партії
 Мілан Матулович, 78, югославський шахіст, гросмейстер
 Едмунд Нізюрський, 88, польський письменник
 Марк Рід, 58, австралійський злочинець та письменник
 Родін Анатолій Петрович, 76, радянський футболіст («Шахтар» Донецьк), дворазовий володар Кубка СРСР (1961, 1962)
 Фалетенок Сергій, 43, російський новосибірський музикант і поет («Золота долина», «Рідна мова»), рак
 Аббас Халаф Кунфуд — іракський дипломат та політолог, посол Іраку в Росії (2002—2003)
 Хапсіроков Хізір Хаджібекіровіч, 83, російський вчений-філолог, головний редактор журналу «Черкаси».
 Шріхарі, 49, індійський актор

8 жовтня 
 Поль Демаре, 86, канадський бізнесмен та мільярдер
 Канаєв Олег, 56, борець греко-римського стилю, тренер та суддя, батько дворазової олімпійської чемпіонки з художньої гімнастики Євгенії Канаєвої
 Левенець Юрій Анатолійович, 52, український історик та політолог, академік Національної академії наук України, директор Інституту політичних та етнонаціональних досліджень
 Пашин Віталій Васильович, 87, російський письменник та журналіст
 Пол Роджерс, 96, англійський актор («Наша людина в Гавані», «Башмаки рибалки»), лауреат British Academy Television Awards, 1955) і премії «Тоні» за найкращу чоловічу роль в п'єсі (1967)
 Жозе Фарія, 80, бразильський футболіст та тренер, тренер збірної Марокко з футболу, 1983—1988)
 Філ Шеврон, 56, ірландський музикант, гітарист групи «The Pogues»

7 жовтня 

 Бейзил Дікінсон, 98, австралійський спортсмен, найстаріший олімпієць країни, учасник Олімпійських ігор у Берліні (1936)
 Железняков Валентин Миколайович, 82, радянський та російський кінооператор, актор і педагог, професор
 Овад'я Йосип, 93, найбільший галахічні авторитет сефардскіх євреїв, духовний лідер партії ШАС
 Леандро Мендоса, 67, філіппінська політик, міністр транспорту та комунікацій (2002—2010)
 Салтиков Юрій Миколайович, 69, уповноважений з прав людини Астраханській області, 2005—2010), генерал-майор; самогубство
 Соловйов Юрій Борисович, 93, радянський дизайнер
 Іоанна Хмелевська, 81, польська письменниця, автор іронічних детективів
 Храпунков Геннадій Володимирович, 64, актор театру «Ермітаж», знімався в кіно
 Чурбанов Юрій Михайлович, 76, заступник міністра внутрішніх справ СРСР (1980—1983), зять Леоніда Брежнєва
 Патріс Шеро, 68, французький режисер театру та кіно, актор та сценарист; рак легенів

6 жовтня 
 Берентаєв Канат Базарбаевич, 66, казахський економіст
 Ніко Ван Кампен, 92, нідерландський фізик
 Сенін Олексій Олексійович, 67, російський журналіст та громадський діяч, головний редактор газети «Російський вісник»

5 жовтня 
 Алексєєв Юрій Костянтинович, 82, радянський дипломат
 Рут Бенеріто, 97, американський хімік.
 Ван Кенань, 33, китайський спортсмен, чемпіон світу зі стрибків у воду (2003)
 Колоколов Борис Леонідович, 88, радянський та російський дипломат, заступник Міністра закордонних справ РРФСР та Російської Федерації (1981—1996)
 Карло Ліццані, 91, італійський режисер, сценарист та критик; самогубство
 Фред Миффлин, 75, канадський політик, міністр рибальства та океанів (1996—1997), міністр у справах ветеранів (1997—1999)
 Пересадило Микола Карпович, 80, комбайнер, Герой Соціалістичної Праці (1982)
 Рахманова Галина Юсупівна, 49, танцівниця Маріїнського театру, педагог-репетитор

4 жовтня 

 Во Нгуен Зіап, 102, в'єтнамський генерал армії, політик та воєначальник, міністр оборони В'єтнаму (1946—1947, 1976—1980)
 Журінська Марина Андріївна, 72, російський журналіст, публіцист та лінгвіст
 Ковальчук Валентин Михайлович, 97, російський історик, батько російського фізика Ковальчука Михайла Валентиновича
 Акіра Міесі, 80, японський композитор
 Ніколас Орешко, 96, американський ветеран Другої світової війни, нагороджений Медаллю Пошани, 1945), найстаріший на день смерті кавалер цієї нагороди
 Пірузян Лев Арамович, 76, вчений у галузі медичної біофізики, фізіології, академік РАН, 2000
 Герман Воллес, 71, учасник афроамериканського руху за права чорношкірого населення США «Чорні пантери», який відбував у в'язниці довічне ув'язнення з 1974 року
 Хуцішвілі Георгій — грузинський політолог, директор Міжнародного центру з конфліктів та переговорів

3 жовтня 

 Бєлов Сергій Олександрович, 69, радянський баскетболіст, радянський та російський тренер
 Івашкевич Віктор Антонович, 54, білоруський опозиційний політичний та громадський діяч, один з творців Білоруського народного фронту
 Масае Касай, 80, японський волейболіст, чемпіон Олімпійських ігор в Токіо, 1964)
 Распопов Микола Петрович, 66, російський політолог
 Анхелес Сантос Торроелья, 101, іспанська художниця
 Хуан Хосе Хенде Орансон, 107, найстаріший шаман Еквадору, останній представник цієї професії індіанської народності тсачіла. (Про смерть стало відомо цього дня)
 Чак Сміт, 86, американський пастор, засновник Каплиці на Голгофі
 Фенько Олена Миколаївна, 37, українська баскетболістка
 Хасбулатов Асланбек Імранович, 75, російський чеченський історик
 Черняєв Анатолій Федорович, 76, російський вчений-механік

2 жовтня 
 Макарівський Анатолій, 60, актор та музичний керівник Київського єврейського музично-драматичного театру імені Шолом-Алейхема (1994—2013), соліст ВІА «Контемпоранул» та «Орізонт»; заслужений артист України
 Михайлина Віра Іванівна, 85, радянська театральна актриса, заслужена артистка Карельської АРСР
 Абрахам Немет, 94, американський математик та винахідник, творець коду Немета, :en:Nemeth Braille)

1 жовтня 

 Пітер Броудбент, 80, англійський футболіст («Вулверхемптоном»), триразовий чемпіон Англії
 Ісраель Гутман, 90, ізраїльський історик, професор, один з останніх учасників повстання у Варшавському гетто
 Джуліано Джемма, 75, італійський актор («Леопард», «Анжеліка — маркіза ангелів», «Анжеліка в гніві»); ДТП
 Казанцева Ольга Олександрівна, 23, тренер омського Центру художньої гімнастики, тренер Ксенії Дудкіної
 Том Кленсі, 66, американський письменник, під його непрямим керівництвом створювалися серії відеоігор Splinter Cell і Rainbow Six
 Хуан Лінц, 87, іспанський та американський політолог
 Митрофанов Олександр, 41, ударник групи «Недоторканні»
 Оле Данбольт Мьєса, 74, норвезький лікар та політик, ректор університету Тромсе (1989—1995), голова Комітету Нобелівської премії миру (2003—2008)
 Орлов Михайло Аронович, 90, заслужений працівник транспорту УРСР, колишній начальник аеропорту Благовєщенськ
 Уткін Валентин Павлович, 79, радянський український хокеїст, перший капітан хокейного клубу «Динамо» (Київ)

Див. також 
 :Категорія:Померли 2013''
 Померлі в 2012

Примітки

Посилання 
 http://ua.euronews.com/tag/death/ 

10
Жовтень 2013